Kızılkaya ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Kızılkaya (* 1963), Vorsitzender des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland
 Veli Kızılkaya (* 1985), türkischer Fußballspieler